Ha habido varias organizaciones que han empleado la denominación Partido Comunista de Nepal:
 El Partido Comunista de Nepal (1949-1962), organización surgida en 1949 y que se dividió en varios grupos.
 El Partido Comunista de Nepal (Amatya), grupo liderado por Amatya.
 El Partido Comunista de Nepal (Rayamjhi), liderado por Keshar Jung Rayamajhi, quien había sido expulsado del PCN por sus planteamientos promonárquicos.
 El Partido Comunista de Nepal (Pushpa Lal), escisión en 1968 del PCN de la que pasaron a formar parte la mayoría de líderes del partido.
 El Partido Comunista de Nepal (Cuarta Convención), fundado en 1974 y liderado por Mohan Bikram Singh.
 El Partido Comunista de Nepal (Marxista-Leninista), fundado en 1978 y afín al Partido Comunista de la India (Marxista-Leninista).
 El Partido Comunista de Nepal (Manmohan), escisión del PCN de 1979.
 El Partido Comunista de Nepal (Manandhar), fundado en 1979 por una escisión del Partido Comunista de Nepal (Pushpa Lal).
 El Partido Comunista de Nepal (Masal), formado en 1983 por un grupo escindido del PCN (Cuarta Convención).
 El Partido Comunista de Nepal (Mashal), formado en 1985 por una escisión del PCN (Masal).
 El Partido Comunista de Nepal (Marxista), creado en 1986 por la fusión del PCN (Manmohan) y el PCN (Pushpa Lal).
 El Partido Comunista de Nepal (Burma), escisión pro-soviética del PCN, liderada Krishna Raj Burma.
 El Partido Comunista de Nepal (Democrático), fusión de tres partidos pro-soviéticos: PCN (Amatya), PCN (Burma) y PCN (Manandhar).
 El Partido Comunista de Nepal (Unido), creado por los restos del PCN (Democrático).
 El Partido Comunista de Nepal (Janamukhi), fundado en 1990.
 El Partido Comunista de Nepal (Marxista-Leninista Unificado), creado a inicios de los años 90 tras la fusión del PCN (Marxista-Leninista) y el PCN (Marxista).
 El Partido Comunista de Nepal (Marxista), también denominado Partido Comunista de Nepal (15 de septiembre de 1941), fundado por un grupo expulsado del PCN (Marxista-Leninista Unificado).
 El Partido Comunista de Nepal (Marxista-Leninista-Maoísta), también denominado Partido Comunista de Nepal (Malema) y Partido Comunista de Nepal (Krishna Das).
 El Partido Comunista de Nepal (Samyabadi), escisión del PCN (Marxista-Leninista-Maoísta).
 El Partido Comunista de Nepal (Maoísta), escisión del Partido Comunista de Nepal (Centro de Unidad) en 1994, y que ha dirigido la lucha armada contra el rey de Nepal.
 El Partido Comunista de Nepal (Masal), escisión del primer PCN (Masal), liderada por Deena Nath Sharma. Llamó al boicot electoral y apoyó la lucha armada del PCN (Maoísta), partido en el que se integraría posteriormente.
 El Partido Comunista de Nepal (Marxista-Leninista), partido liderado por Mainali, quien rechazó la unión del PCN (Marxista-Leninista) con el PCN (Marxista-Leninista Unificado).
 El Partido Comunista de Nepal (Marxista-Leninista-Maoísta Unificado), formado en 2005 por la fusión del PCN (Marxista-Leninista-Maoísta) y el PCN (Samyabadi).
 El Partido Comunista de Nepal (Marxista Unido), formado en 2005 tras la fusión del PCN (Marxista) y el PCN (Unido).
 El Partido Comunista de Nepal, formado en 2018 tras la fusión del Partido Comunista Unificado de Nepal (Maoísta) y el Partido Comunista de Nepal (Marxista-Leninista Unificado).